Arbeit macht frei – motto esposto all'entrata di molti campi di concentramento nazisti
 Arbeit macht frei – libro di Lorenz Diefenbach del 1873
 Arbeit macht frei – album degli Area del 1973
 Arbeit macht frei – brano musicale degli Area del 1973, pubblicato come retro del singolo L'abbattimento dello Zeppelin, oltre che come traccia dell'album omonimo